Vanbeverwijkia är ett släkte av svampar. Vanbeverwijkia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vanbeverwijkia